

Geografia

Regno Unito 
 Halton – borough e autorità unitaria del Cheshire.
 Halton – villaggio del Buckinghamshire.
 Halton – quartiere di Leeds.
 Halton – villaggio del Northumberland.
 Halton-con-Aughton – Lancashire.
 Halton East, North Yorkshire
 Halton Gill, North Yorkshire
 Halton Holegate, Lincolnshire
 Halton Lea Gate, Northumberland
 Halton West, North Yorkshire

Canada 
 Halton County (Ontario)
 Municipalità Regionale di Halton